Handball-Bundesliga 2016/2017 är den historiskt 40:e upplagan av Tysklands högsta division i handboll för herrar. Säsongen spelades mellan den 2 september 2016 och den 10 juni 2017, med Rhein-Neckar Löwen som regerande mästare. Rhein-Neckar Löwen vann ligan och blev tyska mästare för andra gången i klubbens historia.

Tabell 
Not: Lag 1 tyska mästare och kvalificerade för Champions Leagues högsta division, lag 2-3 kvalificerade för Champions Leagues högsta division, lag 4-5 kvalificerade för EHF-cupen, lag 16-18 ned till 2. Handball-Bundesliga.

 Källa: dkb-handball-bundesliga.de

2016 i Tyskland
2017 i Tyskland
Handball-Bundesliga 2016/2017
Handbollssäsongen 2016/2017